A45 kan avse:

 A45 – en schacköppning, se ECO-lista

Motorvägar
 A45 (motorväg, Frankrike),  se Motorvägar i Frankrike
 A45 (motorväg, Tyskland)